IZE est un sigle qui peut désigner :
 International Zoo Educators Association (en français, Association internationale des éducateurs de zoo), une organisation regroupant au niveau international les éducateurs travaillant dans les parcs zoologiques et les aquariums.

 Izé, une commune française.

Izé est aussi un prénom.